2 miejscowości w Estonii:
 Kesu – wieś w prowincji Lääne, w gminie Martna.
 Kesu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Vigala.